Каламакион, Каламаки — греческий топоним. Может означать:

 Каламакион — город, южный пригород Афин.
  — село в Центральной Греции.
  — село на Закинфе.
  — село на Крите.
  — село в общине Калаврита.
  — село в общине Дитики-Ахаия.

См. также 
 Сувлаки
 Элиникон (аэропорт)